Blanka Navarrská ( Blanca de Trastámara y de Evreux; 6. června 1424, Olite – 2. prosince 1464, Orthez) byla kněžna z Asturie a titulární navarrská královna.

Život 
Narodila se jako druhá dcera budoucího aragonského krále Jana II. a Blanky, dcery navarrského krále Karla III. Roku 1427 byla společně s bratrem a sestrou kortesy v Pamploně uznána následníky navarrského trůnu a roku 1436 byl u příležitosti smíru mezi Navarrou a Kastílií domluven její sňatek s kastilským infantem Jindřichem. 16. září 1440 se Blanka ve Valladolidu provdala, jejím věnem byla území a města původně navarrská, avšak obsazená kastilskými jednotkami v průběhu války, takže kastilským věno přineslo to, co již měli ve svém držení. Manželství nebylo nikdy naplněno a roku 1453 došlo k jeho anulování z důvodu manželovy impotence, jež měla být způsobena uhranutím.

Blanka se vrátila na otcův dvůr, odmítla nabízený sňatek s francouzským princem a roku 1461 se na základě bratrova testamentu stala dědičkou Navarry. Svých práv se nemohla ujmout, protože ji otec jako vzpurnou a neposlušnou dceru držel ve vězení. Roku 1462 se vzdala svých práv k navarrskému trůnu ve prospěch exmanžela, jehož vyhlásila protektorem navzdory svému otci. Zemřela zřejmě na otravu jedem během pobytu ve vězení v Orthezu, kde ji věznila její sestra Eleonora. Tělo zesnulé bylo pohřbeno v katedrále Panny Marie v Lescaru.

Externí odkazy

Vývod z předků 

Trastámarové
Aragonské infantky
Navarrské infantky
Asturijské kněžny
Věznění panovníci
Zavraždění panovníci
Narození v Olite
Úmrtí v Akvitánii
Pohřbení v katedrále v Lescaru
Narození 6. června
Narození v roce 1424
Úmrtí 2. prosince
Úmrtí v roce 1464
Ženy
Zemřelí na otravu